Nirrnheim ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Nirrnheim (1877–1935), preußischer Verwaltungsbeamter
 Hans Nirrnheim (1865–1945), deutscher Archivar und Historiker
 Fritz Louis Nirrnheim (1830–1906), Hamburger Bürgerschaftsabgeordneter
 Karl Nirrnheim (1833–1902), Generalmajor der Artillerie